Ediție a 43-a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din noiembrie 2008 până la Campionatul Mondial de Scrimă din 2009.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

2008 în scrimă
2009 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă